Fazeli ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Fazeli, US-amerikanischer Pokerspieler
 Reza Fazeli (1935–2009), iranischer Schauspieler, Dokumentarfilmer und Oppositioneller